DFB-Pokalsieger 1968 wurde der 1. FC Köln. Mit dem VfL Bochum erreichte zum zweiten Mal seit Einführung der Bundesliga 1963 ein Regionalligist das Finale um den DFB-Pokal. Die Bochumer bezwangen neben dem Karlsruher SC, dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach auch den Titelverteidiger und Europapokal-Sieger FC Bayern München im Halbfinale.

1. Runde 
In Klammern ist die Spielklasse des Vereins angegeben.

|}

Achtelfinale 
In Klammern (römische Zahlen) ist die Spielklasse des Vereins angegeben.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Viertelfinale 
In Klammern (römische Zahlen) ist die Spielklasse des Vereins angegeben.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
In Klammern (römische Zahlen) ist die Spielklasse des Vereins angegeben.

|}

Finale

Einzelnachweise 

196768
Fußballsaison 1967/68